Агенция може да се отнася за:

 Дребно организационно звено с фиксирани функции
 Организация с фиксирани функции
 Държавна агенция или изпълнителна агенция (напр. Агенция за приватизация, Държавна агенция за българите в чужбина)
 Информационна агенция
 Рекламна агенция
 Детективска агенция

Друго 
 Историческо административно подразделение на Британска Индия и Пакистан

Вижте също 
 Агент
 Агентност (философия)